14-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2002/03 — турнир среди 12 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 11-й раз стало тбилисское «Динамо», опередившее на 2 очка серебряного призёра — кутаисское «Торпедо». Третье место заняла столичная «ВИТ Джорджия».

По ходу сезона место клуба «Мерани» заняла команда «Олимпи» Тбилиси, сформировавшая новый клуб, получивший название «Мерани-Олимпи».

Первый этап

Финальный турнир 
В финальном турнире учитывались очки, набранные клубами на первом этапе, которые были поделены пополам с округлением в большую сторону.

За 1-6-е места

За 7-12-е места

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

2002/2003
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 2002 году
2003 год в Грузии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003